

События 
 752 — Папа Стефан II. Правил два дня. Пропускался в официальных списках до 1961.
 752 — Образование Папской области.
 752—757 — Папа Стефан III (II).

Родились 
 Абу-ль-Хузайль аль-Алляф — крупнейший представитель басрийской школы мутазилитов.
 Византийская императрица Ирина.
 Иоанникий Великий — вифинский подвижник, преподобный.
 Ицамнах-Балам IV — правитель майяского царства Пачан.
 Маврин (епископ Эврё).

Скончались 
 Евтихий (экзарх Равенны) — последний экзарх Равенны.
 22 марта умер Захарий (папа римский).
 25 марта скончался Стефан II (папа римский).
 Теудебур ап Бели -король Альт Клуита.

См. также